Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Chris Haggard 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Christopher Kas /  Lovro Zovko (Campioni)
 Rohan Bopanna /  Chris Haggard (finale)

 James Auckland /  Ross Hutchins (semifinali)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2007